Вестхайм — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Вестхайм — коммуна в Германии, в земле Бавария.